Filobasidium — рід грибів родини Filobasidiaceae. Назва вперше опублікована 1968 року.

Класифікація 
До роду Filobasidium відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Olive, L.S. 1968. An unusual new heterobasidiomycete with Tilletia-like basidia. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society. 84:261-266 - P.261

Роди грибів
Тремеломіцети